Кубок обладателей кубков КАФ () — международный клубный футбольный турнир, проводившийся в 1975—2003 годах Африканской конфедерацией футбола (КАФ) среди обладателей национальных кубков африканских стран. В 2004 году КАФ организовала новый турнир — Кубок Конфедерации, который заменил Кубок обладателей кубков и Кубок КАФ.

Финалы

Победители и финалисты

По странам

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ на сайте RSSSF 

Международные клубные соревнования по футболу
Африканская конфедерация футбола
Кубок обладателей кубков КАФ